Sint Maarten
 Philipsburg  – città sull'isola di Sint Maarten
 Stati Uniti d'America
 Philipsburg  – città della Contea di Granite, Montana
 Philipsburg  – borough della Contea di Centre, Pennsylvania